Nervura (arquitetura) — elemento arquitetónico
 Nervura (botânica) — elemento morfológico das folhas das plantas
 Nervura (aeronáutica) — parte constituinte das asas

Desambiguações de vegetais